Miejscowości w USA:
 Florissant – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Teller
 Florissant – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Florissant (ang. Florissant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis